Grand Street – strada del borough di Manhattan a New York
 Grand Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea BMT Canarsie
 Grand Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Sixth Avenue
 Grand Street – film del 2014 diretto da Lex Sidon